Elba peut désigner :

Toponyme

 Elba, une ville de l'Alabama, aux États-Unis ;
 Elba, ville du comté de Winona dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Elba, une ville du comté de Genesee, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 Elba, un village du comté de Genesee dans l’État de New York, aux États-Unis.
 Elba, le nom italien de l'île d'Elbe, une île italienne de la Méditerranée ;
 Elba, une île de l'embouchure du  Oulujoki à Oulu en Finlande ;
 Elba Facula, une zone brillante sur Titan, satellite naturel de Saturne ;

Patronyme

Idris Elba (1972-), un acteur et producteur britannique ;

Prénom

Elba de Pádua Lima (1915-1984), dit Tim, un footballeur et entraîneur brésilien ;
Elba Esther Gordillo (1945-), une femme politique mexicaine ;
Elba Ramalho (1951-), une chanteuse, compositrice, poète et actrice brésilienne ;
Elba Escobar (1954-), actrice, scénariste et présentatrice vénézuélienne.

Divers
la Fiat Elba, un modèle d'automobile.
ELBA, une marque de fournitures scolaires et de bureau appartenant au Groupe Hamelin.

Voir aussi
.
Patronyme africain